Ємельянов Володимир Володимирович ( 1969) — російський сходознавець-шумеролог.
 Ємельянов Володимир Миколайович (1911—1975) — радянський російський актор театру і кіно. Народний артист РРФСР (1972).
 Ємельянов Володимир Михайлович ( 1948) — український науковець, громадський та політичний діяч, кандидат технічних наук, професор.